Derek Lee Ragin (1958-), est un contreténor américain

Divers 
 Ragin' Cajuns de Louisiana-Lafayette
Patronyme anglais